Équipe de Pologne de basket-ball
 Équipe de Pologne de basket-ball féminin 
 Équipe de Pologne de beach soccer 
 Équipe de Pologne de football
 Équipe de Pologne de football américain
 Équipe de Pologne de football féminin 
 Équipe de Pologne espoirs de football
 Équipe de Pologne des moins de 17 ans de football
 Équipe de Pologne de handball masculin 
 Équipe de Pologne de handball féminin
 Équipe de Pologne de hockey sur glace 
 Équipe de Pologne de hockey sur glace féminin 
 Équipe de Pologne de kayak-polo masculin 
 Équipe de Pologne de kayak-polo féminin 
 Équipe de Pologne espoir de kayak-polo masculin 
 Équipe de Pologne espoir de kayak-polo féminin 
 Équipe de Pologne de rugby à XV
 Équipe de Pologne de volley-ball
 Équipe de Pologne de volley-ball féminin 
 Équipe de Pologne de Coupe Davis
 Équipe de Pologne de Fed Cup